Mahajanga kan betrekking hebben op:
Mahajanga (provincie), een voormalige provincie van Madagaskar
Mahajanga (stad), de hoofdstad van deze voormalige provincie
Mahajanga I, een district in Madagaskar
Mahajanga II, een district in Madagaskar